Olmaliq FK (uzb. «Olmaliq» futbol klubi, ros. Футбольный клуб «Алмалык», Futbolnyj Kłub "Ałmałyk") – uzbecki klub piłkarski z siedzibą w Olmaliq, występujący w Oʻzbekiston PFL.

Historia 
Chronologia nazw:
 196?—2003: Metallurg Olmaliq
 2004—2008: AGMK Olmaliq
 2009—2017: Olmaliq FK
 Od 2018: AGMK Olmaliq

Jest ściśle związany z przedsiębiorstwem metalurgiczno-wydobywczym "Olmaliq Tog'-Metallurgiya Kombinati" (skrót OTMK). Do 2003 roku występował pod nazwą Metallurg Olmaliq. W latach 2004-2008 klub nazywał się AGMK Olmaliq i powrócił do tej nazwy w 2018 roku.

Statystyka występów

Przypisy 

Olmaliq, FK